Joaquim Riera i Bertran (Girona, 1848 - Barcelona, 1924), polític i escriptor
 Joaquim Riera i Massanas (Girona, 1873 - Badalona, 1953), compositor i director de corals